Corthum ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Corthum (1605–1681), Gelehrter, Schriftsteller und Archidiakon in Aschersleben
 Johann Carl Corthum (1740–1815), deutscher Gärtner und Pflanzenzüchter
 
 Lucas Corthum (1688–1765), 1751–1765 Hamburger Bürgermeister